Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1977-1978 - België
 Eerste klasse 1977-78 (basketbal België)
 Eerste klasse 1977-78 (voetbal België)
 Eerste klasse 1977-78 vrouwen (voetbal Frankrijk)